Mirandilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Mirandillas, ort, Michoacán de Ocampo, Yurécuaro, 
 Mirandilla, Jalisco, ort, Mascota,

Spanien 

 Mirandilla, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Mirandilla (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar